Ла́мпинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лампинен, Петтери (род. 1975) — финский хоккеист с мячом.
 Лампинен, Симо (род. 1943) — финский автогонщик.